Prventvo Hrvatske u boćanju za 2001. godinu je osvojio Rikard Benčić iz Rijeke.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Jug

Treća liga

Sjever

Zapad

Srednja Dalmacija

Jug

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

2001